Хопе може да се отнася за:
 Фелицитас Хопе (р. 1970), германска писателка
 Ханс-Херман Хопе (р. 1949), германско-американски икономист